Фудбалски клуб СФС Борац је српски фудбалски клуб из Параћина. Тренутно се такмичи у Зони Запад, четвртом такмичарском нивоу српског фудбала.

Историја 
Клуб је основан 1924. године.

Новији резултати

Референце

Спољашње везе 
 Званична Фејсбук страница клуба

СФС Борац
СФС Борац